Ames Hill steht für folgende geographischen Objekte in den Vereinigten Staaten:

 Ames Hill (Franklin County, Massachusetts), Erhebung im Bundesstaat Massachusetts
 Ames Hill (Middlesex County, Massachusetts), Erhebung im Bundesstaat Massachusetts
 Ames Hill (New Hampshire), Erhebung im Bundesstaat New Hampshire
 Ames Hill (Vermont), Ort im Bundesstaat Vermont
 Ames Hill (Berg, Vermont), Erhebung im Bundesstaat Vermont
 Ames Hill Brook, Fluss im Bundesstaat Vermont
 Ames Hill-Crescent Hill District, historisches Objekt im Bundesstaat Massachusetts, NRHP-ID. 74000368